Мигулин — русская фамилия.

Известные носители
 Мигулин, Владимир Васильевич (1911—2002) — советский радиофизик и геофизик.
 Мигулин, Николай Тимофеевич (1872—1937) — священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.
 Мигулин, Пётр Петрович (1870—1948) — российский экономист.

Другое
 Мигулин — один из героев романа Ю. Трифонова «Старик».

См. также 
 Мигулинская
 Мигалина